Teplička ist der Name mehrerer Orte und Gewässer

 Teplička, Gemeinde im Okres Karlovy Vary, Tschechien; siehe Teplička (Tschechien)
 Teplička, Gemeinde im Okres Spišská Nová Ves, Slowakei; siehe Teplička (Slowakei)
 Teplička nad Váhom, Gemeinde im Okres Žilina, Slowakei
 Teplička (Oskava), Zufluss der Oskava in Tschechien
 Teplička (Waag), Zufluss der Waag in der Slowakei
 Liptovská Teplička, Gemeinde im Okres Poprad, Slowakei